Het enkelspel tafeltennis voor de mannen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats van zaterdag 6 tot en met donderdag 11 augustus 2016. Regerend olympisch kampioen was de Chinees Zhang Jike, die als nummer twee van de plaatsingslijst zijn titel verdedigde. Ma Long voerde de plaatsingslijst aan, die was gebaseerd op de wereldranglijst van de ITTF. 

Op 6 augustus, de eerste dag van het tafeltennistoernooi, speelden de ongeplaatste spelers de voorronde en de eerste ronde. De zestien tafeltennissers die door de eerste ronde kwamen voegden zich bij de eerste groep geplaatste spelers (17–32); de winnaars van deze tweede ronde kwamen in de derde ronde in actie tegen de hoogstgeplaatste spelers (1–16). Vanaf dat moment was het een reguliere knock-outfase. De verliezers van de halve finale speelden in een aparte wedstrijd om het brons.

Geplaatste spelers

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

Mannen